Arrêté du  relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'État d'architecte conférant le grade de master. 

Extraits relatifs au projet de fin d'études (hors recherche)

NOR: MCCL0500496A  < https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000812005>

Article 19 

L'unité d'enseignement du dernier semestre comportant la préparation du projet de fin d'études répond à une double finalité : elle s'inscrit dans le prolongement de l'enseignement du projet dispensé tout au long de la formation et est également le lieu de préparation du projet de fin d'études. Le projet de fin d'études consiste en un projet architectural ou urbain accompagné d'un rapport de présentation. Il équivaut à environ 200 heures de travail personnel sur un semestre et doit être de nature à démontrer la capacité de l'étudiant à maîtriser la conception architecturale, à mettre en œuvre les connaissances et les méthodes de travail qu'il a acquises au cours de sa formation. Le projet de fin d'études est un travail personnel. Il s'inscrit dans les domaines d'études proposés par l'école. L'étudiant choisit son directeur d'études parmi les enseignants du domaine d'études correspondant à son sujet. A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant doit produire un travail individuel identifiable.

Article 34 

La soutenance publique du projet de fin d'études de l'unité d'enseignement définie à l'article 19 du présent arrêté équivaut à dix crédits européens non compensables en plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où elle se situe. Elle a lieu devant des jurys composés de six à huit personnes et qui ne peuvent siéger valablement qu'en présence de cinq de leurs membres dont le représentant de l'unité d'enseignement où a été préparé le projet de l'étudiant et le directeur d'études de l'étudiant. Les jurys sont au nombre maximum de cinq par école. Deux membres de chaque jury doivent également être membres d'un ou plusieurs autres jurys. Chaque jury comprend cinq catégories de membres : - un représentant de l'unité d'enseignement où a été préparé le projet de l'étudiant ; - le directeur des études de l'étudiant ; - un à deux enseignants de l'école d'autres unités d'enseignement ; - un à deux enseignants extérieurs à l'école, dont au moins un d'une autre école d'architecture ; - une à deux personnalités extérieures. La majorité des membres de chaque jury, enseignants ou non, doit être composée d'architectes. Parmi les membres du jury doivent figurer au moins un enseignant-chercheur titulaire d'une habilitation à diriger les recherches. Le projet de fin d'études et l'ensemble des pièces écrites et graphiques qui le constituent font l'objet d'un document facilement communicable et conservé par l'école.

Le projet de fin d'études ou PFE est un projet d'architecture qui marque la fin des études dans une école d'architecture. Sa durée est habituellement comprise entre un et deux semestres.

Le projet de fin d'études a pour but de permettre à l'étudiant de démontrer ses compétences au travers d'un travail de longue durée et de mettre en pratique, une dernière fois dans le cadre académique, les enseignements qu'il a reçus. Le résultat de ce travail est, en général, présenté à un jury composé de professeurs et/ou de professionnels.
Dans certaines écoles, la remise des planches du projet (qui comprennent en général les plans, coupes, élévations, perspectives et éventuellement des détails d'exécutions) s'accompagne de la rédaction d'un mémoire où l'étudiant expose les tenants et les aboutissants de son travail.

École d'architecture